Il doppio del torneo di tennis Ostrava Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Javier Frana che hanno battuto in finale Guy Forget e Patrick Rafter 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (semifinali)
 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)

 Guy Forget /  Patrick Rafter (finale)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open 1995
ATP Tour 1995